Der Mannschaftswettkampf der Frauen im Degenfechten bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 27. Juli 2021 in der Halle B der Makuhari Messe statt.

Titelträger

Zeitplan 
 Viertelfinale: 27. Juli 2021, 11:25 Uhr (Ortszeit)
 Platzierungsrunde 5–8: 27. Juli 2021, 12:45 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 27. Juli 2021, 13:40 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Platz 5/6 und 7/8: 27. Juli 2021, 14:30 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Bronze: 27. Juli 2021, 18:30 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 27. Juli 2021, 19:30 Uhr (Ortszeit)

Ergebnis

Finalrunde

Platzierungsrunde

Endstand

Weblinks 
 

Degen Mannschaft Frauen